Meczet Sankore w Timbuktu
 Uniwersytet Sankore (Uniwersytet Timbuktu)